Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2011/12 enthält alle für die deutsche Schachbundesliga 2011/12 gemeldeten Spieler und ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 8 Ersatzspieler melden. Zusätzlich konnten mit den Ranglistennummern 17 und 18 einheimische Jugendspieler (Jahrgang 1991 oder jünger) gemeldet werden. Diese Möglichkeit nutzten 13 Vereine, von diesen meldeten 6 zwei zusätzliche Jugendliche und 7 einen zusätzlichen Jugendlichen. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. König Tegel kam mit 11 Spielern aus, der Hamburger SK und Hansa Dortmund setzten die meisten Spieler ein, nämlich je 17. Insgesamt kamen 237 Spieler zum Einsatz, von denen 21 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler war Arkadij Naiditsch (OSG Baden-Baden) mit 11 Punkten aus 15 Partien, einen Punkt weniger erreichten Tomi Nybäck (Werder Bremen) und Florian Handke (SV Wattenscheid). Mit Markus Schäfer (SG Solingen) erzielte ein Spieler 100 %, allerdings wurde er nur einmal eingesetzt.

Ältester Spieler der Saison war der Dresdner Wolfgang Uhlmann (1935–2020), jüngster Spieler der Dortmunder Matthias Blübaum (* 1997).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011)
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2011; ARM = Armenien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRI = Iran, ISL = Island, ISR = Israel, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan, VIE = Vietnam
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV Wattenscheid

Schachgesellschaft Solingen

SK Turm Emsdetten

SC Remagen

Sportfreunde Katernberg

SV Mülheim-Nord

OSG Baden-Baden

SG Trier

Hamburger SK

Werder Bremen

Schachfreunde Berlin

Schachclub Eppingen

SV 1930 Hockenheim

Hansa Dortmund

König Tegel

USV TU Dresden

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege sind berücksichtigt.

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2011/12 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Saisonstatistik von Thomas Jackelen auf der Website des Godesberger SK

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Kaderliste (Schach)
Schach 2011
Schach 2012